Финал Кубка шотландской лиги 1955 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1955/56, состоявшийся 22 октября 1955 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Абердин» и «Сент-Миррен». Обладателями трофея стали футболисты «красных» благодаря автоголу игрока «святых» Джима Маллана и мячу Грэма Леггата. Примечательно, что мяч в ворота «Сент-Миррена» Леггат забил после сильного порыва ветра, из-за чего спортивный снаряд полетел по непредсказуемой траектории и стал неберущимся для вратаря коллектива из Пейсли Джима Лорни. Главный тренер «Абердина» Дейви Шоу впоследствии признавался, что его команде «чертовски повезло».

Путь к финалу

«Абердин»

«Сент-Миррен»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на Soccerbase.com

1955
Матчи ФК «Абердин»
Матчи ФК «Сент-Миррен»
Футбол в Европе в 1955 году
События 22 октября
Октябрь 1955 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1955 году